Fußball-Bundesliga 1990/1991 vanns av Kaiserslautern före Bayern München och Werder Bremen.

Inför sista omgången ledde Kaiserslautern med 2 poäng före Bayern München. Segern med 6–2 borta mot FC Köln var mer än nog då Bayern tappade poäng hemma mot nedflyttningsklara Bayer Uerdingen.

Poängtabell

Källor

Noter 

1990 i Tyskland
1990 i Västtyskland
1991 i Tyskland
Fotbollssäsongen 1990/1991
1989/1990